Weimer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weimer Township (Minnesota)
 Weimer Township (North Dakota)